«Wildflower» — п'ятий студійний альбом американської авторки-виконавиці Шеріл Кроу. Реліз відбувся 27 вересня 2005 року.

Список композицій 
"I Know Why" (Crow) – 4:15
"Perfect Lie" (Crow) – 4:34
"Good Is Good" (Crow, Jeff Trott) – 4:18
"Chances Are" (Crow, Trott) – 5:16
"Wildflower" (Crow) – 3:57
"Lifetimes" (Crow, Trott) – 4:12
"Letter to God" (Crow, Trott) – 4:04
"Live It Up" (Crow, Trott) – 3:42
"I Don't Wanna Know" (Crow, Trott) – 4:28
"Always on Your Side" (Crow) – 4:15
"Where Has All the Love Gone" (Crow, Trott) – 3:40
"Wildflower (Acoustic)" (Crow) [Latin America, UK, Japan & Australia bonus track]
"Where Has All the Love Gone (Acoustic)" (Crow, Trott) [UK & Japan bonus track]
"Letter to God (Acoustic)" (Crow, Trott) [Japan bonus track]

Розширене видання (DVD)
"Always On Your Side"(with Sting)  – 4:13
"If it Makes You Happy" (live)  – 5:14
"Where Has All the Love Gone" (acoustic version)  – 3:39
"Letter to God" (acoustic version)  – 3:34

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шеріл Кроу 

Альбоми Шеріл Кроу
Альбоми A&M Records